Jesse James peut désigner :
 Jesse James (1847-1882), hors-la-loi américain ;
 Jesse G. James (1969-), propriétaire de West Coast Choppers et présentateur de télé américain ;
 Jesse James (1989-), acteur américain.

Titre 

 Jesse James, la cinquante-deuxième histoire de la série Lucky Luke